Фабре́тти () — фамилия.
Известные носители:
 Фабретти, Ариоданте
 Фабретти, Рафаэль